El término Adore —en español: ‘Adorar’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Adore», canción de Prince del álbum Sign "O" the Times (1987);
 «Adore», álbum de The Smashing Pumpkins (1998);
 «Adore», canción de Cashmere Cat con la colaboración vocal de Ariana Grande. (2015)

Películas 
 «Adore», una película de 2013 dirigida por Anne Fontaine